Льговское сельское поселение — муниципальное образование:
 Льговское сельское поселение — в Крыму
 Льговское сельское поселение — в Рязанской области